Gufler ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Gufler (* 2002), italienischer Rennrodler
 Edith Gufler (* 1962), italienische Sportschützin
 Frants Gufler (* 1957), dänischer Curler
 Gabriela Kompatscher-Gufler (* 1968), italienische Klassische Philologin
 Karl Gufler (1919–1947), Südtiroler Bauerknecht, der zu einem Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde
 Max Gufler (1918–1966), österreichischer Serienmörder
 Michael Gufler (* 1979), italienischer Skirennläufer